Capo York può riferirsi a:
 Capo York, estrema punta occidentale della Groenlandia
 Penisola di Capo York, situata nella parte nord-orientale dell'Australia